Кнівста (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кнівста — місто у Швеції, у лені Уппсала.